Classic Replicas steht für:

 Classic Replicas, britischer Hersteller von Automobilen
 Classic Replicas (UK), britischer Hersteller von Automobilen
 Brockmore Classic Replicas, britischer Hersteller von Automobilen